Чёрный ко́фе:
 Чёрный кофе — кофе без добавления молока или сливок.
 Чёрный кофе — российская и советская рок-группа, основана в 1979 году.
 Чёрный кофе () — пьеса Агаты Кристи, 1930 год.
 Чёрный кофе — британский детективный фильм 1931 года, экранизация пьесы Агаты Кристи, режиссёр Лесли Хискотт.
 Чёрный кофе — немецкий криминальный фильм 1973 года, режиссёр Клаус Петер Витт.
 Чёрный кофе — британская драма 2002 года, режиссёр Уильма Смит Финниган.